Un bébé est un très jeune enfant.

En français, l'usage du mot « bébé » n'est pas attesté avant 1841. C'est à l'origine un anglicisme : au début le mot «  » était utilisé avec son accent anglais, à partir de 1841, par des familles ou parents anglophiles.  Avant cela, c'est-à-dire jusqu'à la seconde moitié du , les mots utilisés par les francophones étaient .

Titres 

 Le Bébé, tableau de Gustav Klimt peint entre 1917 et 1918 ;
 Bébé, série de films, tous mis en scène par Louis Feuillade entre 1910 et 1913, du nom du personnage joué par René Dary ;
 Le Bébé (Baby),  et  épisodes de la saison 4 de Malcolm diffusé en 2003 ;
 Bébés, un film documentaire de Thomas Balmès sorti en 2010 ;
 Le Bébé (Baby shower), quatrième épisode de la saison 5 de The Office diffusé en 2008 ;
 Bébé, essai romancé d'Olivier Rasimi paru en 2021.

Divers 
 Nieuport 11 « Bébé », surnommé « Bébé », un biplan de la Première Guerre mondiale ;
 Agrafe « Bébé », format particulier d'agrafes de bureau.
 Peugeot Bébé, une automobile construite en 1913.

Pseudonyme 

 Bébé (1741-1764), de son vrai nom Nicolas Ferry, un nain célèbre du , à la Cour de Lorraine.
 Bébé Hong-Suong (1932-2022), chanteuse belge.
 Bébé (1990-), footballeur portugais.
 Tilly Bébé (1879-1932), nom de scène de Mathilde Rupp, artiste de cirque autrichienne et actrice du cinéma muet.

Notes et références

Voir aussi 
 Langage bébé

Nourrisson